Nybyn kan avse:

 Nybyn, Piteå kommun – en småort i Piteå kommun
 Nybyn, Älvsbyns kommun – en småort i Älvsbyns kommun
 Nybyn, Örnsköldsviks kommun – en småort i Örnsköldsviks kommun
 Nybyn, Överkalix kommun – en småort i Överkalix kommun